753 може да се отнася за:

 753 година от новата ера
 753 година преди новата ера
 753, число
 753 Тифлис, астероид
 NGC 753, галактика